Karuzi (provincie), een provincie in Burundi
 Karuzi (stad), de hoofdplaats van deze provincie